Alexandre José dos Santos (São Gonçalo, 4 de setembro de 1954) é um empresário e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal (`Ç).

Biografia 

Empresário do ramo imobiliário e educacional, preside a CNEC do Estado do Rio de Janeiro. Em 1994 elegeu-se pela primeira vez ao cargo de deputado federal, seguindo-se por outras quatro reeleições. Integrou o PSDB e PP e MDB.

Desde 2015 está sem mandato.

Empresários do estado do Rio de Janeiro
Deputados federais do Brasil pelo Rio de Janeiro
Naturais de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Membros do Progressistas do Rio de Janeiro
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)